Бловице (, ) — город и муниципалитет с расширенными полномочиями на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-юг Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1284 году, когда Бловице было торговой деревней, принадлежащей монастырю с Непомуке. С 1949 по 1960 годы в Бловице размещался районный суд.

География 
Расположен к юго-востоку от города Пльзень, на реке Услава, на высоте 407 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края